Kouty può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Kouty – comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Kouty – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Kouty – comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina

Benin
Kouty – arrondissement del Benin nel dipartimento di Ouémé